La bipartition d'une cellule-mère en deux cellules-filles se nomme scissiparité.
 La bipartition faciale est une chirurgie craniofaciale qui sert à traiter l'hypertélorisme.
 La bipartition de la robe d'un animal est une robe clairement démarquée en deux couleurs ; voir robe du cheval, robe d'un chat, robe d'un chien, robe d'un lapin.